QAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anniston Fort McClellan Bus Trml, Stati Uniti d'America
 Qaw, città somala nota anche come Bender Ziada